Лонгарус (Longarus; правив близько 231 - 206 р. до н. е.  ) — іллірійський король Дарданського королівства. Лонгарус воював з різними македонськими царями і в різні часи зумів завоювати частину Македонії. Лонгарус був союзником Пеонської держави і звільнив пеонців, щоб відкрити шляхи до Македонії. Його вплив зростав, і до нього приєдналося багато інших іллірійців з Ардійського царства.

Військова діяльність 
Після вторгнення галлів у Дарданію про них не чули чотири десятиліття; ймовірно, вони були в процесі відновлення від наслідків галльських вторгнень. За цей час Дарданська держава зміцніла і розширила свої кордони на півдні та на півночі. Протягом другої половини III століття до нашої ери Ілліро-Македонські війни продовжувались через прагнення територіальної експансії македонськими царями проти дарданців, особливо проти Пеонії. Паеонці постійно повставали проти македонців і вступали в антимакедонські союзи, щоб зберегти свою незалежність. Між цими двома іллірськими державами існував старий союз (а не конкурентоспроможність), оскільки кожного разу, коли пеонці здобували свою незалежність, дарданці отримували відкритий шлях до Македонії.

Ще до Лонгаруса дарданці постійно загрожували македонському королівству. У 231 р до н.е. з Лонгарусом  вони захопили столицю Пеонії, Bylazora, і звільнили пеон  і в важливій битві в 229 р до н.е., Лонгарус атакував і розгромив македонські війська Деметра II Македонського, схвалюючи його спроби розширити північні межі Македонії.  Македонці великими силами напали на Лонгаруса. У той період Лонгарус робив спроби зміцнити позиції своєї держави в центрі Балкан проти сусідніх народів. У 229 р до н.е., Лонгарус, став могутнішим від того, що Ардійське Королівство з Теутом мав справу з кампаніями в Епір. Вплив Лонгаруса на цей регіон посилився, і деякі інші іллірійські племена з Ардійського царства приєдналися до дарданців під керівництвом Лонгара, змусивши Теуту відкликати свої експедиції в Епір.  Шерділайдаса відправили на північ, щоб змусити армію Лонгаруса повернутися до Дарданії.

Антігон Досон заявив про перемогу над Лонгарусом після смерті Димитрія. Частина держави Пеоній була приєднана до Македонії, а Антігонея була заснована на річці Аксіус, головному шляху вторгнення з півночі. Дарданців витіснили з усіх земель, які вони завоювали у Димитрія ІІ, а місто Билазора було в гарнізоні. Поки Досон воював в Греції в 222 р. до н.е., він за кілька днів поспішив додому, коли прийшла звістка про те, що Лонгар вторгся і що його сили грабують його королівство. Досон знайшов дарданців, які все ще перебувають у країні, і змусив їх битися. Він виграв, але повідомлялося, що він настільки напружився, викрикуючи заохочення своїм військам, що розірвав кровоносну судину і смертельно захворів. 

Лонгарус зневажав молодого Філіпа V і постійно провокував його. Лонгарус не погодився з ситуацією, що склалася в Пеонії, претензією Македонії на неї. Коли Філіп V піднявся на македонський трон, сутички з дарданцями розпочалися в 220–219 рр. до н. е.  У 219 р. до н. е., Коли Філіп перебував на Пелопоннесі, Лонгарус звільнив Пеонію та їх столицю Билазору, але Філіп захопив у них Білазору в 217 р. до н. е. Філіп підкорив дарданське місто Сінтію, десь на південний схід від Скоп'є,  в 211 році до нашої ери та північну область Пелагонії. Сила дарданців під командою Аеропа, ймовірно, претендента на македонський престол, захопила Ліхніда. Поки військове вторгнення Аеропа було обмежене і задоволене Ліхнідом, у 208 р. до н. е. Лонгарус напав на верхню Македонію, окупувавши область Орестіда, взявши 20 000 полонених і діставшись до рівнини Аргеста.   Це було зроблено, коли Лонгар приєднався до ворогів Македонії, Риму, Шерділаїди та Епіру. У 206 р. до н. е. Філіп продовжив війну з Лонгарусом, щоб вигнати їх з окупованих Дарданом районів.

Лонгарусу вдалося перетворити дарданську державу на військову державу, яка загрожувала Македонії. Його двоє синів, Бато з Дарданії та Монуній II з Дарданії, повинні були піти його слідами. Лонгаруса змінив Бато близько 206 р. до н. е.

Див. також 
 Дарданія

Примітки

Посилання 
 Іллірійці Дж. Дж. Вілкса, 1992 р.,
 Іллірійці до албанців, Нерітан Чека, 2005
 Тит Лівій - ІСТОРІЯ РИМУ, книга XXI
Персоналії:Косово